Kassecker bezeichnet:
 Franz Kassecker GmbH, deutsches Bauunternehmen

Kassecker ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Kassecker (1903–1992), österreichischer Bildhauer, Maler und Grafiker